25-й Чемпионат Европы по шорт-треку 2021 проходил с 22 по 24 января 2021 года на ледовой арене Оливия в Гданьске, Польша. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 25 стран Европы.

Из-за опасений вокруг пандемии COVID-19 семикратная чемпионка Европы Арианна Фонтана отказалась от участия в турнире. Двукратная чемпионка Европы Элиза Кристи и вся британская команда также не приняли участие в чемпионате Европы.

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины 
Призёры по результатам соревнований:

Женщины 
Призёры по результатам соревнований:

См. также 
 Шорт-трек
 Чемпионат Европы по шорт-треку

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты соревнований

2021
Спорт в Польше в 2021 году
2021 год в конькобежном спорте
Шорт-трек